Александр Болдырев:
 Болдырев, Александр Александрович (род. 1990) — российский волейболист.
 
 Болдырев, Александр Вилович (1955—2021) — российский дипломат.
 
 Болдырев, Александр Михайлович (1932—2021) — советский и российский учёный, доктор технических наук, профессор ВГТУ, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997), ректор ВИСИ-ВГАСА-ВГАСУ (1982—2002).
 Болдырев, Александр Николаевич (1909—1993) — российский востоковед.